Хи́нце () — немецкая фамилия.
 Хинце, Иоганн Генрих (1800—1861) — немецкий художник.
 Хинце-Райнхольд, Бруно (1877—1964) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Хинце, Петер (1950—2016) — немецкий политик, вице-председатель бундестага.
 Хинце, Петра (род. 1955) — восточногерманская лыжница, призёрка чемпионата мира.
 Хинце-Кларк, Кристи (род. 1979) — австралийско-американская фотомодель, актриса и телеведущая.